

Sigle 
 Unione goliardica italiana  – associazione studentesca universitaria

Codici 
 UGI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uganik (Alaska) (Stati Uniti)